Lask eller LASK kan syfta på:

  Lask – utanpåliggande material i en sammanfogningsmetod för hårda material, se Laskning

Föreningar och lag 
 LASK – svensk schackklubb, flerfaldig vinnare av elitserien, se Lunds akademiska schackklubb
 LASK Linz – Linzer Athletik-Sport-Klub, österrikisk fotbollsklubb med många säsonger i landets högsta liga
 ŽFK LASK – serbiskt damfotbollslag som spelade i landets högsta liga, 2011 inkorporerat som damsektion i Röda stjärnan Belgrad

Geografi 
 Darreh-ye Tag-e Lask – en dal i Iran
 Kūh-e Lask – ett berg i Iran

Personer 
 Berta Lask (1878–1967) – tysk författare och journalist
 Emil Lask (1875–1915) – tysk filosof
 Louis Jacobsohn-Lask (1863–1941) – tysk neurolog

 

Akronymer